Альбатана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампос-де-Эльин. Занимает площадь 30,6 км². Население — 812 человек (на 2010 год). Расстояние — 67 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Albatana en la web de la Diputación

Муниципалитеты Альбасете